Effortless Regurgitation of Bright Red Blood - дебютный студийный альбом шведской горграйнд-группы Regurgitate, который был выпущен в 1994 году лейблом Lowland Records.

Песня Splattered Brains - кавер-версия песни группы Agathocles.

Список композиций 
 "Intro: The Act of Intestinal Regurgitation" - 1:13
 "Disgorging Foetus" - 1:21
 "Confluent Macular Drug Eruption" - 0:23
 "Bullous Impetigo" - 1:22
 "Fleshfeast" - 1:05
 "Anorectal Ulceration" - 0:55
 "Vulva Fermentation" - 0:33
 "Multicystic Kidney" - 1:33
 "Mucupurulent Offal Grinder" - 0:18
 "Total Dismemberment of a Female Corpse" - 1:07
 "Carnal Cacophony" - 0:47
 "Vomit Breath" - 0:20
 "Complete Rectal Prolapse" - 1:00
 "Testicular Trauma" - 1:11
 "Genital Cancer" - 1:53
 "Malignant Tumor" - 1:20
 "Diffuse Systemic Scerosis" - 0:19
 "Owner of a Necrotic Intestine" - 0:37
 "Newborn Regurgitation" - 0:51
 "Torsion of the Testicle" - 0:32
 "Worm Eaten Rectum" - 0:50
 "Chronic Lymphatic Leukemie" - 1:23
 "Metal Ulcer" - 0:34
 "Purulent Discharge from the Urethra" - 1:10
 "Vaginal Obstriction" - 1:14
 "Cloudy, Grayish Vomitus" - 0:22
 "Fleshmangler" - 1:08
 "Splattered Brains" (Agathocles кавер-версия) - 1:00
 "Bulging Vaginal Septum" - 0:39
 "Acute Urinary Infection" - 1:08
 "Severe Necroses of the Face" - 0:22
 "Bleeding Peptic Ulcer" - 0:43
 "Face Mutilation" - 0:35
 "Extensive Ulcerative Tumor" - 0:41
 "Tumecent Foetal Fluids to Expurgate" - 0:55
 "Carbonized Bowels - 0:43
 "Effortless Regurgitation of Bright Red Blood" - 1:18

Участники 
 Рикард Йанссон - Вокал
 Урбан Скутт - Гитара
 Йоган Янссон - Бас
 Питер Стийарнвинд - Барабаны

Дебютные альбомы 1994 года
Альбомы Regurgitate